Leuthenmühle ist der Ortsname von

 Leuthenmühle (Ruhmannsfelden), Ortsteil des Marktes Ruhmannsfelden, Landkreis Regen, Bayern
 Leuthenmühle (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern

Siehe auch:
 Liethenmühle